Harris Hill ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Harris Hill (Maryland), Baltimore, Maryland
 Harris Hill (New York), im Erie County, New York

Sonstiges:
 Harris Hill (Antarktika), Hügel im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Harris Hills (Tennessee), im Hamilton County, Tennessee